Сталинградская битва — масштабное сражение между советскими и немецкими войсками в ходе Великой Отечественной войны.

 «Сталинградская битва» — музей-заповедник в Волгограде.
 «Сталинградская битва» — советский двухсерийный художественный фильм 1949 года.